Puelche puede referirse a:

 Puelche, conjunto de pueblos indígenas de Argentina y Chile;
 Idioma puelche, lengua de los puelches;
 Puelches algarroberos, pueblo indígena que habitó la Provincia de Mendoza en Argentina; 
 Viento Puelche, viento del centro-sur de Chile;
 Acuífero Puelche, acuífero de Argentina;
 Puelches, localidad de la Provincia de La Pampa en Argentina;
 Río Puelche, río de Chile afluente del río Maule.